Im römischen Kalender war der September  zunächst der siebte Monat im Jahr (Amtsjahr). Aus ihm wurde später der neunte Monat – heute unser September – in dessen Namen sich das lateinische  septem für sieben aber erhalten hat. Im Römischen Kalender entsprach der September dem etruskischen Monat Celius und war 29 Tage lang.

Im Jahr 153 v. Chr. wurde der Jahresbeginn des Amtsjahres auf den 1. Januar verlegt, weshalb der Monat September im Amtsjahr an die neunte Stelle rückte. Nach der Kalenderreform des Gaius Iulius Caesar erfolgte im julianischen Kalender ab dem Jahr 45 v. Chr. durch Einschub von einem Zusatztag eine Verlängerung auf 30 Tage.

Tage des September im römischen Kalender

Tage des September im Julianischen Kalender

Siehe auch 
 Liste der Feste und Feiertage im römischen Reich

Literatur 
 Jörg Rüpke: Die Religion der Römer. Beck, München 2006, ISBN 3-406-47175-7
 Jörg Rüpke: Kalender und Öffentlichkeit: Die Geschichte der Repräsentation und religiösen Qualifikation von Zeit in Rom. de Gruyter, Berlin 1995, ISBN 3-11-014514-6

Weblinks 
 Calendarium Romanum (lateinisch)
  Index dierum calendarii Romani (lateinisch)

Einzelnachweise 

Monat des Römischen Kalenders
Romisch